Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ionuț Moldovan e Jurij Ščukin che hanno battuto in finale Dick Norman e Wolfgang Schranz 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (semifinali)
 Ionuț Moldovan /  Jurij Ščukin (Campioni)

 Enzo Artoni /  Sergio Roitman (quarti di finale)
 Francisco Costa /  Cristiano Testa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2000